In 1929/30 werd het 29ste voetbalkampioenschap van Groot-Leipzig (voorheen Noordwest-Saksen) gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. VfB Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg SpVgg Meerane 07, SC Apolda en Sturm Chemnitz. In de halve finale verloor de club van Dresdner SC.

Omdat VfB Leipzig de Midden-Duitse beker gewonnen had mochten zij deelnemen aan de eindronde om de Duitse landstitel, waarin de club in de eerste ronde verloor van Holstein Kiel.

1. Klasse

2. Klasse

Groep A

Het is niet bekend of beide groepswinnaars elkaar bekampten voor de promotie.

Groep B

2. Klasse

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30